

Sigle 

 Bad Sooden-Allendorf – un comune nel land dell'Assia, Germania
 Basic Service Area – area base di servizio nello standard IEEE 802.11
 Body Surface Area – il valore dell'area della superficie del corpo umano
 Bollettino Storico Agostiniano
 Bovine Serum Albumin – albumina di siero bovino o sieroalbumina bovina, un importante reagente biochimico
 Boy Scouts of America – la più grande organizzazione scout degli Stati Uniti d'America
 British School at Athens – istituto di archeologia britannico con sede ad Atene
 Bus Security Attendant– addetto alla sicurezza sugli autobus (nuova figura professionale in Italia dal 2012)
 Business Software Alliance – organizzazione di contrasto della pirateria informatica

Aziende 
 BSA – casa motociclistica britannica
 Birmingham Small Arms – azienda fabbricante Fucili da caccia ad anima liscia

Codici 
 BSA – Aeroporto internazionale di Bosaso, il principale scalo della Bosaso, Somalia codice aeroportuale IATA
 bsa – codice ISO 639-3 della lingua abinomn
 BSA – codice identificativo del TVOR/DME di Brescia, radioassistenza per la navigazione aerea